Korczew peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
en voïvodie de Łódź
 Korczew , un village du gmina de Zduńska Wola  
 Korczew, un village du gmina de Bełchatów 

en voïvodie de Mazovie
 Korczew, une gmina rurale du powiat de Siedlce  
 Korczew, un village du gmina Korczew

Homonymie de toponyme